Hesso ist der Name folgender Personen:

 Hesso I. von Backnang, Herr von Backnang
 Hesso II. von Backnang (vor 1067–nach 1111), Herr von Backnang
 Hesso III. von Backnang, vermutlich Herr von Backnang
 Hesso von Reinach (auch Heß von Reinach; 1234–1276/1282), Aargauer Adeliger und Minnesänger
 Hesso von Üsenberg († 1177), Abt von Tennenbach
 Hesso (Baden) († 1297), Markgraf von Baden
 Hesso (Baden-Hachberg) († 1410), Markgraf von Baden-Hachberg
 Hesso (Scholaster) († nach 1119), Straßburger Scholaster
 Rudolf Hesso von Baden († 1335), Markgraf von Baden